

Sigle 
 Valor Militare
 Veicolo Multiruolo
 Videomusic  – rete televisiva italiana
 Vietato ai Minori
 Virtual machine  – macchina virtuale

Chimica 
 Vm – volume molare
 VM  – gas nervino

Codici 
 VM – codice ISO 3166-2:HU di Veszprém (Ungheria)
 VM – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Valmiera (Lettonia)

Informatica 
 VM  – sigla di virtual machine, macchina virtuale
 VM  – sistema operativo di IBM
 VMware Workstation  – software per simulare più sistemi operativi sullo stesso hardware

Medicina 
 VM – Ventilazione meccanica

Altro 
 VM – novecentonovantacinque nel sistema di numerazione romano
 VM Motori  – azienda italiana produttrice di motori
 VM  –  Iniziali della Marini

Altri progetti